Golden Boy er en pris, der bliver uddelt af sportsjournalister til en ung fodboldspiller, som spiller i Europa. Den bliver uddelt til den, der har været den mest imponerende i et kalenderår. Alle nominerede skal være under 21 år og spille på en europæisk nations øverste niveau.

Tildeling 
Prisen blev indstiftet af den italienske sportsavis Tuttosport i 2003. Aviser, der deltager i afstemningen om prisen omfatter Bild (Tyskland), Blick (Schweiz), A Bola (Portugal), l'Équipe (Frankrig), France Football (Frankrig), Marca (Spanien), El Mundo Deportivo (Spanien), Ta Nea (Grækenland), Sport Express (Rusland), De Telegraaf (Nederlandene) og The Times (Storbritannien). Hvert medlem af juryen kan nominere fem spillere og hvert jurymedlem tildeler 10 point til den spiller der anses mest imponerende, 7 point til den næste og herefter 5, 3 og 1 point til de øvrige.

Vindere

Priser fordelt efter position på banen 
(opdateret oktober 2017)

Priser efter nationalitet 
(opdateret oktober 2017)

Prisen efter klub 
(opdateret oktober 2017)
År i fed er delt mellem flere klubber.

Noter

Referencer 

Fodboldpriser